Никола́й Ефре́мович Баси́стый () — советский военно-морской деятель, адмирал (11.05.1949).

Биография 

Басистый Николай Ефремович родился а в селе Юрьевка Елисаветградского уезда Херсонской губернии.

Военную службу начал в 1914 году. В 1915 году окончил школу юнг в Севастополе, в 1916 году — минную школу учебного отряда Черноморского флота. Во время Первой мировой войны служил минно-машинным унтер-офицером на эсминце «Жаркий» и миноносце «Сулин», был награждён Георгиевской медалью за отличные действия при минных постановках у пролива Босфор.

На службе в РККФ с 1918 года. Участник гражданской войны. На эсминце «Жаркий» участвовал в подавлении восстания гайдамаков в Одессе, на канонерской лодке «Красное знамя» в составе Волжской военной флотилии в районе Царицына воевал против войск генералов А. И. Деникина и П. Н. Краснова. Проходя службу на Каспийской военной флотилии участвовал в подавлении антибольшевистского восстания в Астрахани.

С августа 1922 по октябрь 1926 года состоял на административной службе в ВМФ: лектор, инструктор и ответственный организатор Николаевской морской базы (08.1922-10.1923), помощник комиссара Управления по обеспечению безопасности кораблевождения (УБЕКО) Чёрного и Азовского морей (10.1923-01.1924), ответственный организатор (01-05.1924), комиссар (05.1924-10.1926) и начальник Машинной школы (10.1925-10.1926) УО МСЧМ, дублер командира эсминца «Энгельс».

Окончил Военно-морскую академию в 1931 году, с марта 1931 по апрель 1932 года — адъюнкт кафедры оперативного искусства ВМА.

С апреля 1932 по март 1934 года Н. Е. Басистый проходил службу в должности начальника штаба бригады заграждения и траления, с марта 1934 по октябрь 1936 года — в должности начальника отдела боевой подготовки штаба Тихоокеанского флота.

С апреля 1937 по июль 1938 года во время Гражданской войны в Испании был советником командующего республиканским флотом, за участие в войне награждён орденом Красного Знамени.

В 1938 году окончил Академию Генерального штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал). С июля 1938 по октябрь 1939 года проходил службу на должности начальника оперативного отдела штаба Черноморского флота.

В октябре 1939 года Н. Е. Басистый был назначен на должность командира крейсера «Червона Украина». В Великую Отечественную войну вступил в той же должности. В первые месяцы войны крейсер под его командованием участвовал в обороне Одессы и в обороне Севастополя. Через 8 дней после сдачи Басистым командования крейсером он был потоплен в Севастополе немецкой авиацией.

Командир Отряда лёгких сил Черноморского флота с ноября 1941 по июль 1942 года. При проведении Керченско-Феодосийской десантной операции являлся командиром высадки десанта.

С июля 1942 по март 1943 года — командир бригады крейсеров Черноморского флота. Участник обороны Новороссийска.

В апреле-мае 1943 года временно исполнял обязанности начальника штаба Черноморского флота.

С мая 1943 по сентябрь 1944 года — командующий эскадрой Черноморского флота.

С ноября 1944 по ноябрь 1948 года — начальник штаба Черноморского флота. При этом с января по апрель 1945 года временно исполнял обязанности командующего Черноморским флотом.

С ноября 1948 по август 1951 года командующий Черноморским флотом.

С августа 1951 по апрель 1953 года — первый заместитель Военно-морского министра СССР. С апреля 1953 по ноябрь 1956 года — первый заместитель главнокомандующего ВМФ, с ноября 1956 по июнь 1958 года — заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-научной работе.

С июня 1958 по сентябрь 1960 года — советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

В 1952—1956 годах — кандидат в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.

С сентября 1960 года в отставке. Скончался 20 октября 1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (8 уч. 2 ряд).

Награды 
Награды Российской империи
 Георгиевская медаль

 Награды СССР
 Два ордена Ленина (3.04.1942, 30.04.1945)
 Четыре ордена Красного Знамени (3.11.1937, 3.11.1944, 21.07.1945, 1948)
 Орден Ушакова II степени (2.07.1944)
 Орден Кутузова II степени (24.02.1945)
 Медаль «За отвагу» (14.11.1938)
 Медаль «За оборону Одессы» (1942)
 Медаль «За оборону Севастополя» (1942)
 Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»

 Иностранные награды
 Военно-морской Крест (США, 1943)

Примечания

Сочинения 
 Басистый Н. Е. В боях с белогвардейцами и интервентами на Волге (1918—1919 гг.) // Морской сборник. — 1968. — № 2. — С. 25-31;
 Басистый Н. Е. Море и берег. — М.: Воениздат, 1970;
 Басистый Н. Е. Незабываемое бывает // Москва. — 1970. — № 5. — С. 171—172.

Литература 

 
 
 
 
 
 Украинская советская энциклопедия в 12-ти томах / Под ред. М. Бажана. — 2-е изд. — Киев — Гл. редакция УСЭ, 1974—1985.

Ссылки 
 Памятник Басистый Н. Е. в Москве на Новодевичьем кладбище 
 Бюст Басистый Н. Е. (Феодосия)
 Николай Скрицкий. Флагманы Победы. Командующие флотами и флотилиями в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Моряки Великой Отечественной войны
Участники Гражданской войны в России (красные)
Советские военные специалисты в Испании
Военачальники Великой Отечественной войны
Мемуаристы России
Мемуаристы СССР
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Обладатели Южного банта
Начальники штаба Черноморского флота ВМФ СССР